Il singolare del torneo di tennis Copa Colsanitas 2005, facente parte del WTA Tour 2005, ha avuto come vincitrice Flavia Pennetta che ha battuto in finale Lourdes Domínguez Lino 7-6(4), 6-4.

Teste di serie 

 Fabiola Zuluaga (semifinali)
 Flavia Pennetta (campionessa)
 Émilie Loit (secondo turno)
 María Antonia Sánchez Lorenzo (secondo turno)

 Barbora Strýcová (quarti di finale)
 Arantxa Parra Santonja (primo turno)
 Tetjana Perebyjnis (primo turno)
 Ľubomíra Kurhajcová (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Copa Colsanitas 2005